Šentjakob je ime več naselij:

v Sloveniji 
 Šentjakob, naselje v Občini Šentjernej na Dolenjskem
 Šentjakob ob Savi, naselje, ki je del Ljubljane

na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Šentjakob, v Beljaku, nem. Sankt Jakob, mesto Beljak
 Šentjakob ob Cesti, (pri/v Celovcu), nem. Sankt Jakob an der Straße, mesto Celovec (Celovec-Trdnja vas)
 Šentjakob v Rožu, nem. Sankt Jakob im Rosental, tržna občina Šentjakob v Rožu
 Šentjakob, pri Velikovcu, nem. Sankt Jakob, mestna občina Velikovec

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška